

Sigle 
 Partido Vanguardia Popular – Partito di Avanguardia Popolare, partito politico costaricano 
 Player versus player – giocatore contro giocatore, modalità da videogioco di ruolo
 Prezzo di vendita al pubblico

Chimica 
 PVP – polivinilpirrolidone

Fumetto 
 PvP – fumetto online